Griselles kan syfta på:
 Griselles, Côte-d'Or
 Griselles, Loiret